Marco Aurelio Cotta (edile 216 a.C.)
Marco Aurelio Cotta (console 74 a.C.)